Сегунда Дивисион де Парагвай ( или Segunda División Paraguaya), известна и като Дивисион Интермедиа (División Intermedia), е второто стъпало в парагвайския клубен футбол. Провеждането на шампионата се организира от Парагвайската футболна асоциация. В Сегунда Дивисион участват 10 отбора. Първият шампионат на втора дивизия се провежда през 1910 г. и е спечелен от дублиращия отбор на Насионал, затова право на участие в Примера Дивизион де Парагвай получава вицешампионът Сол де Америка. Оттогава турнирът променя многократно правилата на провеждане, бройката отбори и официалните си имена. Турнирът се нарича Дивисисион Интермедия и в нея участват десет отбора. Шампионът се класира директно за Примера Дивисион, вицешампионът играе бараж с предпоследния в Примера. Последните дма отбора изпадат в трета дивизия – съответно Примера де Асенсо за отборите от метрополис Гран Асунсион и УФИ Чемпиънс Къп за отборите от останалата част на страната. Местата на изпадналите отбори заемат по един отбор от Примера де Асенсо и УФИ Чемпиънс Къп.

Отбори през 2008 г. 
 Бенхамин Асевал от Бенхамин Асевал
 Генерал Диас от Луке
 Генерал Кабайеро от Себайос Куе
 Пресиденте Хейс от Асунсион
 Рубио Ню от Сантисма Тринидад
 Серо Портеньо (ПФ) от Пресиденте Франко
 Спорт Коломбиа от Фернандо де ла Мора
 Спортиво Итеньо от Ита
 Спортиво Триниденсе от Сантисма Тринидад
 Фернандо де ла Мора от Фернандо де ла Мора

Шампиони 
 Сегунда Дивисион (1910 – 1917)

 Дивисион Интермедиа (1918 – 1950)

 Сегунда Дивисион (1951 – 1963)

 Примера Дивисион Б/Примера Дивисион де Асенсо (1964 – 1996)

 Дивисион Интермедиа (1997-)

По отбори 

Турнири по футбол в Парагвай